Die Frau in Rot ist der Titel der folgenden Filme:
 Die Frau in Rot (1979) (The Lady in Red) US-amerikanischer Gangsterfilm von Lewis Teague aus dem Jahr 1979
 Die Frau in Rot (1984) (The Woman in Red), US-amerikanische Filmkomödie von Gene Wilder aus dem Jahr 1984

Siehe auch:
 The Lady in Red, Begriffsklärung
 The Woman in Red, Begriffsklärung
 Anna Sage (1889–1947), rumänische Prostituierte und Bordellmanagerin, die John Dillinger an das FBI verriet